O Lao Army Football Club é um clube de futebol com sede em Vientiane, Laos. A equipe compete no Campeonato Birmanês de Futebol.

História 
A equipe compete no Campeonato Laosiano de Futebol.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Laos